

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Jurkowo –  część  wsi Łabędzin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Jurkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Jurkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki
 Jurkowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno
 Jurkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń
 Jurkowo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń

Jeziora w Polsce 
 Jurkowo – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Jurkowo – jezioro na Wysoczyźnie Łobeskiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe

Miejscowości na Białorusi 

 Jurkowo – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.

Zobacz też 
 Jurkowo-Huby, Jurków

Bibliografia